Вохин:

 Вохины — русский дворянский род, записанный в VI часть родословной книги Псковской губернии,  родоначальником его, стал Иван Петрович Вохин (ум. в 1659), который при царе Алексее Михайловиче был верстан поместным и денежным окладом.

 Вохин, Николай Васильевич (1790—1853) — русский генерал-майор, действительный статский советник, участник Отечественной войны 1812 года.
 Вохин, Пётр Васильевич (1794—1869) — русский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и Среднеазиатских походов.

Примечания